Сендвік () — топонім.

Сендвік — село на острові Мейнленд, Шетландських островів, Шотландії.
  — село на острові  Мейнленд, Оркнейських островів, Шотландії.
  — село на острові Льюїс, Західних островів, Шотландії.

— озеро у графстві Ітаска, штат Міннесота.